D11 oder D-11 steht für:
 Documenta11, Weltausstellung zeitgenössischer Kunst im Jahr 2002 in Kassel
 Dálnice 11, tschechische Autobahn
 HMS Impulsive (D11), Zerstörer der I-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Jodel D11, französisches Sportflugzeug
 Ostsee–Oberbayern (D11), Radfernweg im D-Routennetz
 SS-N-17 Snipe, U-Boot-gestützte ballistische Mittelstreckenrakete aus russischer Produktion

D11